Тур Сан-Луиса () — ежегодная шоссейная многодневная велогонка по дорогам в провинции Сан-Луис, Аргентина, проходящая с 2007 года.

История 

Первые два издания (2006 и 2007 года) имели категорию 2.2 и состояли из 5 этапов плюс пролог.

В 2009 году гонка повысила свою категорию до 2.1 и добавила ещё 2 этапа исключив при этом пролог. В общей сложности продолжительность стала составлять 7 этапов включая разделку. С этого момента стала самой престижной велогонкой в Латинской Америке, деля только в 2009 году это звание с Вуэльта Чихуахуа.

В международном велосипедном календаре UCI эта гонка входила в UCI America Tour, в рамках которого было ещё три гонки на территории Аргентины — Джиро дель Соль Сан-Хуан (в 2009), Вуэльта провинции Буэнос-Айрес (которая никогда не проводилась) и Вуэльта Сан-Хуана (c 2017)

В последние годы Тур Сан-Луиса стал началом сезона для нескольких команд UCI ProTeam и ключевых гонщиков. Он совпадал по срокам проведения Тур Даун Андер (первая гонка UCI World Tour), но поскольку австралийская гонка была больше под спринтеров, многие команды отправляли в Сан-Луис свои колективы с гонщиками горной специализации. Здесь участвовали таки велогонщики как Альберто Контадор, Винченцо Нибали, Хоаким Родригес, Иван Бассо, Наиро Кинтана, Том Боонен или Тиджей Ван Гардерен. Если в первом Туре участвовало всего только 2 UCI ProTeam, то в 2014 году их стало уже 12 из 18 существовавших.

В дебютном издании было всего два этапа с горным финишем — на Mirador del Potrero и Mirador del Sol. В 2014 году добавился Cerro Amago, а в 2015 году восхождение на Mirador del Sol продлилось до Sierra de Comechingones

В 2017 года гонка, которая в течение нескольких лет открыла профессиональный календарь в январе, не смогла пройти по финансовым причинам.. Проведение гонки в будущем остаётся не ясным. В каком-то смысле «эстафетную палочку» взяла Вуэльта Сан-Хуана, которая спустя 30 с лишним лет стала профессиональной и получила категорию 2.1.

В 2013—2016 годах также проходил Тур Сан-Луиса среди женщин и Гран-при Сан-Луиса среди женщин

В 2017 году Тур Сан-Луиса не проводили за финансовых трудностей.
велогонка категории 2.1, проводимая с 2007 года в Аргентине.

Классификации 
 , с 2016  — Генеральная классификация
   — Горная классификация
 , с 2016  — Очковая классификация
 , с 2016  — Молодёжная классификация
   — Командная классификация

Призёры 

 В 2012 году первоначально второе место занял испанец Альберто Контадор, но после того как его дисквалифицирвали за допинг, согласно постановлению Спортивного арбитражного суда, все его результаты с 5 августа 2010 по 5 августа 2012 года были аннулированы. Произошло перераспределение мест.

Вторичные классификации

Примечания

Ссылки 
 Архив официального форума
 Тур Сан-Луиса на CQranking
 Тур Сан-Луиса на ProCyclingStat
 Тур Сан-Луиса на Cycling Archives
 Тур Сан-Луиса на CycleBase
 Тур Сан-Луиса на Memoire du cyclisme
 
 
 
 
  

Велогонки в Аргентине
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2007 года